У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні з березня до квітня 2015 року.

Список загиблих з 1 березня по 30 квітня 2015 року

Невстановлена дата смерті 
Рішення Київської міської ради № 455/1319 від 14 травня 2015 року про оформлення земельних ділянок сім'ям загиблих (померлих) киян — учасників АТО, у додатку до рішення 90 імен учасників АТО з вказанням дати смерті. Серед них: Ткач Павло Михайлович, загинув 14.04.2015 р. Потрібна додаткова інформація.

 Антонюк Віталій Олександрович, Дніпропетровська область. Солдат, стрілець-санітар, 43-й окремий мотопіхотний батальйон. За даними Книги пам'яті, загинув 3 березня 2015 р. під час виконання бойового завдання на блокпосту біля с. Миколаївка Друга (траса Артемівськ — Горлівка). Потрібна додаткова інформація.

Втрати силових структур в тилу під час війни 
 Яюс Руслан Степанович, , Дружне (Красилівський район) Хмельницька область. Старший сержант, старший оператор протитанкового взводу роти вогневої підтримки 23-го ОМПБ «Хортиця» 93-ї ОМБр. Виріс у багатодітній родині, де було п'ять дітей. Закінчив Хмельницьке ВПТУ № 25 за фахом електромонтера, регулювальника радіоелектронної апаратури. Строкову армійську службу проходив зв'язківцем в м. Ялта. Працював у ВАТ «Красилівський машинобудівний завод», ТОВ "Завод «Атонмаш», ТОВ «Старокостянтинівцукор». З 25.02.2013 — електромонтером ПрАТ «Антонінське ХПП». Мобілізований 24.03.2014. Служив в районі м. Маріуполь, згодом був переведений у місце постійного базування батальйону.  близько 3:00 надійшло повідомлення, що у казармі на військовому полігоні «Близнюки» під Запоріжжям бійця знайшли мертвим, — з ножовим пораненням грудної клітки, від якого він помер. Похований у с. Дружне.

 Крук Володимир Анатолійович, , 51 рік, Пальчинці (Підволочиський район) Тернопільська область. Старшина 1-ї ОТБр. На початку осені 2014 добровольцем пішов на фронт.  відмовило серце, коли після перебування вдома на ротації повертався у розташування військової частини. Похований в с. Пальчинці. Залишилися мати, дружина, діти та внуки.

 Гливий Сергій Володимирович, , Червона Семенівка Старокостянтинівський район Хмельницька область. З 1982 мешкав у с. Новомиколаївка (Скадовський район) Херсонська область. Старшина, водій БТР 95-ї ОАеМБр. В шкільні роки грав за сільський футбольний клуб. Обрав професію механізатора, як батько. Пройшов строкову армійську службу, працював трактористом у сільгоспкооперативі. Мобілізований у серпні 2014, воював на передовій в зоні АТО. Загинув  від отриманих тілесних ушкоджень близько 15:00 на 73 км траси Київ — Харків під час ДТП в колоні з 8-ми одиниць військової техніки — один бронетранспортер «Saxon» перекинувся у кювет, інший врізався у відбійник. За попередньою інформацією, водій БТРа не впорався з керуванням. Залишилися дружина та син.

 Гунько Сергій Володимирович (позивний «Фантом»), , Полтава. Розвідник розвідгрупи корпусного підпорядкування ДУК ПС. Викладач вищого навчального закладу. Належав до лав Полтавського осередку «Правого сектора». Добровольцем пішов на фронт, воював у першому складі розвідки ДУК ПС. Після травми, отриманої в боях за курган Савур-Могила, вже не зміг повернутися на фронт, але продовжив проводити тренування молодих бійців як інструктор та був громадським активістом на Полтавщині.  загинув у ДТП під селом Копили (Полтавська область) під час переслідування порушника. Близько 17:00 на блокпосту «Копили» водій автомобіля «Land Rover» проігнорував вимогу про зупинку. Інспектор ДПС сів в автомобіль «Toyota Corolla», в якому перебували двоє активістів Правого сектора, і вони поїхали за порушником. Під час переслідування порушник маневром зіштовхнув автомобіль ПС, чим спричинив зіткнення з вантажівкою МАЗ, що рухалася попереду. Внаслідок ДТП загинули Сергій Гунько та інспектор Олександр Андрійко. Другий боєць ДУК, водій Тойоти, з чисельними травмами потрапив до лікарні. Залишилася дружина, яка входить до організації «Жіноча Січ».

 Андрійко Олександр Вікторович, , Піщане (Решетилівський район) Полтавська область. Лейтенант міліції, старший інспектор взводу ДПС Державтоінспекції УМВС України в Полтавській області. Чотири роки прослужив в органах внутрішніх справ. У 2014 закінчив Луганський ДУ ВС. Учасник АТО. Під час несення служби на блок-посту під Полтавою двічі затримував автомобілі зі зброєю. || загинув у ДТП під селом Копили (Полтавська область) під час переслідування порушника. Близько 17:00 на блокпосту «Копили» водій автомобіля «Land Rover» проігнорував вимогу про зупинку. Інспектор ДПС сів в автомобіль «Toyota Corolla», в якому перебували двоє активістів Правого сектора, і вони поїхали за порушником. Під час переслідування порушник маневром зіштовхнув автомобіль ПС, чим спричинив зіткнення з вантажівкою МАЗ, що рухалася попереду. Внаслідок ДТП загинули інспектор Олександр Андрійко та боєць ПС Сергій Гунько. Другий боєць ПС, водій Тойоти, з чисельними травмами потрапив до лікарні.

 Жиганюк Микола Ярославович, , Луцьк Волинська область. Військовослужбовець 36-ї окремої бригади берегової оборони ВМС ЗСУ, в/ч А2320. З 2013 служив за контрактом в смт Перевальне АР Крим. Під час російської інтервенції та окупації Криму російськими військами не зрадив присязі та продовжив службу Українському Народові. В зоні АТО стояв на обороні міста Маріуполь. Приїхав у відпустку до Луцька, 17 березня мав повертатись на фронт. , під час відпустки, в Луцьку на вулиці Гордіюка неподалік ТЦ «Глобус» близько 01:00 переходив дорогу та потрапив під колеса автомобіля BMW. Від отриманих травм загинув на місці. Похований в Луцьку.

 Лебідь Анатолій Миколайович, , Рівне. Старший прапорщик, військовослужбовець 55-ї окремої бригаді зв'язку. Загинув  в результаті необережного поводження зі зброєю під час виконання службових обов'язків у Сумській області.

 Медведєв Максим Анатолійович, , Рівне. Солдат 95-ї ОАеМБр. Служив за контрактом у 55-й бригаді зв'язку, в складі якої виконував завдання в зоні АТО. Після короткого відпочинку повернувся на службу вже добровольцем у порядку часткової мобілізації та був направлений на перепідготовку до 95-ї бригади. Під час перепідготовки на військовому полігоні у Житомирській області помер від серцевого нападу. Похований 24 березня 2015 у с. Мирогоща Дубенського району.

 Руденко Сергій Миколайович, , Миропіль Романівський район Житомирська область. Лейтенант, льотчик-оператор вертольоту Мі-24 7-го ОПАА. Навчався у Харківському льотному училищі, служив в Яворові.  близько 14:00 в районі населених пунктів Вінницькі Стави — Гребінки (Васильківський район (Київська область) під час здійснення планового перельоту зазнав аварії військовий вертоліт Мі-24, який летів з Миргорода в Озерне. Лейтенант загинув, ще двоє членів екіпажу, капітан і майор, госпіталізовані. Єдиний син у матері, батько помер близько 10 років тому. Нагороджений орден Богдана Хмельницького III ступеня.

 Бохонюк Віталій Григорович, , Маяки (Луцький район) Волинська область. Військовослужбовець ЗСУ. Закінчив ВПТУ № 2 м. Луцька за спеціальністю «Будівництво будівель та споруд» та отримав кваліфікацію «молодший спеціаліст будівельник-технолог». Працював термістом на Луцькому державному підшипниковому заводі, по тому — ковалем на приватному підприємстві. Мобілізований 22.08.2014, брав участь у військових діях на сході, з березня перебував у відпустці на лікуванні. , під час відпустки, помер від серцевого нападу внаслідок ішемічної хвороби серця. Похований на центральному кладовищі села Маяки. Залишились мати, брат, сестра, дружина.

 Мусін Андрій Володимирович, , Вільногірськ Дніпропетровська область. Військовослужбовець 93-ї ОМБр. Мобілізований у березні 2014. Відслужив рік, в зоні АТО воював під Донецьком, мав поранення і контузію. За відбуттям річного терміну служби та за станом здоров'я демобілізований. Помер  на території військової частини в смт Черкаське (Новомосковський район) Дніпропетровської області. 27 березня поїхав до підписувати документи на демобілізацію, наступного ранку був знайдений мертвим. За офіційною версією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння і порушував громадський порядок. Аби припинити хуліганські дії, його зв'язали, смерть настала внаслідок ішемічної хвороби та зупинки серця. Рідні в цю версію не вірять, і вважають, що його вбили. Відкрито провадження за фактом бездіяльності командування військової частини. Похований у Вільногірську. Залишилися брат, дитина від першого шлюбу.

 Дудченко Олег Іванович, проживав в смт Котельва Полтавська область. Військовослужбовець 93-ї ОМБр. Мобілізований 02.04.2014. Відслужив рік в зоні АТО. Помер  через хворобу, при демобілізації з військової частини. Залишилися мати та донька.

 Роменський Іван, , Веселий Гай (Новомиколаївський район) Запорізька область. Колишній боєць 37-го ОМПБ 93-ї ОМБр. Мобілізований 05.09.2014. У грудні 2014 по ротації пішов у відпустку, але назад до військової частини не повернувся, і був виключений зі складу батальйону. На початку квітня 2015 повісився біля зупинки громадського транспорту в рідному селі Веселий Гай. Похований 4 квітня.

 Дудка Сергій Миколайович, , Ковель Волинська область. Проживав у м. Луцьк. Військовослужбовець 24-ї ОМБр. Мобілізований 14.03.2015. Помер  під час лікування у Львівському військово-медичному клінічному центрі. Похований на міському кладовищі Луцька у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.

 Луць Дмитро Сергійович, , Луцьк Волинська область. Військовослужбовець. Навчався у торговельному технікумі. Працював охоронцем в охоронній фірмі «Арсенал». Призваний за мобілізацією, учасник АТО. За повідомленням Луцької міськради, трагічно загинув, перебуваючи у відпустці. 8 квітня 2015 похований на кладовищі Луцька у мікрорайоні Вишкова.

 Біянов Олександр Володимирович, , мешкав у м. Львів. Старший солдат 15-го ОГПБ (Ужгород) 128-ї ОГПБр. Мобілізований у серпні 2014, з 3 жовтня був на передовій, захищав Дебальцеве. На початку березня 2015 прибув з ротації у військову частину за місцем служби.  помер від наслідків пневмонії, на яку захворів під час служби в зоні АТО. 6 квітня на Оріховському полігоні військовому стало зле, о 15:00 його оглянули у медроті, зробили рентген та направили на огляд до фтизіатра. О 17:25 Олександр повернувся до медроти, о 6-й ранку його знайшли мертвим під час обходу. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі. Залишилась дружина.

 Невідничий Юрій Олександрович, , Кременчук Полтавська область. Сержант, водій БМП 30-ї ОМБр. Закінчив кременчуцьке СПТУ № 19 за фахом монтажника-зварювальника. Проходив строкову службу в групі радянських військ у НДР. Мобілізований 14.08.2014 як доброволець. Учасник АТО, вийшов живим з оточення під Дебальцеве. Приїхав додому у Кременчук в короткотермінову відпустку.  тіло бійця було знайдено в його власній квартирі, причина смерті — відрив тромбу, серцево-судинна недостатність. Похований в секторі загиблих Героїв АТО Свіштовського кладовища Кременчука. Залишилися дружина, донька і син.

 Цигикал Олексій Миколайович|| , Володимир-Волинський Волинська область. Підполковник, командир бригадної артилерійської групи — заступник командира 14-ї ОМБр. 16.04.2015 на автодорозі Городище—Рівне—Старокостянтинів поблизу с. Великий Житин (Рівненська область) близько 23:00 автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, в якому троє військових повертались на Рівненський полігон, зіткнувся з а/м Nissan Maxima. Підполковник Цигикал помер  у лікарні м. Рівне від травм, отриманих в результаті ДТП. Залишився 15-річний син.

 Нужний Дмитро Олександрович, , Куйбишев (Новосибірська область) РРФСР. З 1978 проживав у м. Буча Київська область. Солдат, водій транспортного відділення інженерно-технічного взводу інженерно-технічнї роти групи інженерного забезпечення 54-ї ОМБр. Вся рідня з боку як матері, так і батька служила в армії. Художник, малюнками Дмитра Нужного ілюстровані збірки бучанських поетів-аматорів. Мобілізований 10.02.2015 як доброволець. Перевозив вантажі та особовий склад в зоні АТО. Прямував до військової частини на схід, та по дорозі  загинув внаслідок травми черевної порожнини з розривом брижевої артерії. Залишилися мати, сестра, наречена.

 Максимів Василь Львович, , Якубів Долинський район (Івано-Франківська область). Солдат 28-ї ОМБр. Мобілізований 10.03.2015. Загинув  в результаті нещасного випадку в смт Чорноморське (Одеська область). Похований в рідному селі.

 Петрук Сергій Григорович, , Любомль Волинська область. Капітан, військовослужбовець Луцького прикордонного загону ДПСУ. Мобілізований в серпні 2014, ніс службу на різних ділянках кордону. Нещодавно повернувся із зони АТО в Донецькій області і проходив службу в Луцькому прикордонному загоні. Помер  на Волині від хвороби серця.

Див. також 
 Бої за Донецький аеропорт
 Бої за Дебальцеве

Примітки 

2015 в Україні
2015-03-04